Deliverance (engl. ‚Befreiung, Erlösung‘) steht für: 
 Deliverance Island, unbewohnte australische Insel
 Deliverance (Band), deutsch-kanadische christliche Band
 Deliverance (Metal-Band), US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Deliverance (Album), Album von Opeth
 Deliverance (Single), Single von The Mission
 BloodRayne II: Deliverance, Horrorfilm von Uwe Boll
 Beim Sterben ist jeder der Erste (OT: Deliverance), Abenteuerfilm von John Boorman
 den Roman Flussfahrt, dessen englischer Originaltitel Deliverance lautet.

        
Siehe auch:
 Deliverance Reef